

Lokalizacje

Niemcy 
 Detter – dzielnica gminy Zeitlofs w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bad Kissingen
 Forst Detter-Süd – obszar wolny administracyjnie w  kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bad Kissingen

Osoby 
 Klaus Detter – niemiecki prawnik
 Theodor Detter – austriacki malarz